Ерамишанцев — фамилия; имеет женскую форму Ерамишанцева.
 Ерамишанцев, Александр Константинович (1938—2009) — советский и российский хирург, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ, почётный профессор РАМН.
 Ерамишанцев, Василий Иванович (1875—1958) — русский и советский архитектор, один из видных мастеров московского модерна.